BGA steht für:
 Ball Grid Array, eine Gehäusebauform bei integrierten Schaltkreisen
 Baugruppenausschuss, Begriff aus der Fertigungssteuerung 
 Berufsgenossenschaftliche Akademie, Vorläufer der DGUV-Akademie, siehe Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung #DGUV-Akademie, Hochschule und Studieninstitut
 Betrieb gewerblicher Art (BgA)
 Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bibliotheca Geographorum Arabicorum
 Biogasanlage
 Blutgasanalyse (englisch Blood Gas Analysis)
 flammhemmende Uniform der Besatzungsangehörigen auf Booten und Schiffen bei der Deutschen Marine, siehe Uniform (Bundeswehr) #Bord- und Gefechtsanzug (BGA) Marine
 Bundesgesundheitsamt, eine inzwischen aufgelöste Bundesoberbehörde der Bundesrepublik Deutschland
 Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
 Burggymnasium Altena
 Aeropuerto Internacional Palonegro (IATA-Code), Flughafen in Kolumbien
 Airbus Transport International (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft
 Bahnhof Berlin-Grünau (DS100-Code)

bga steht für:
 bundesweite gründerinnenagentur
 Gwamhi-Wuri (ISO-639-3-Code), Kainji-Sprache in Kebbi und Niger (Bundesstaat), Nigeria

Abkürzung